Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд 2020 — 9-й чемпионат страны по данному виду спорта.

Участники 
группа А
 «Альфа-09» (Калининград)
 «Звезда» (Санкт-Петербург)
 «Задорные» (Москва)
 «СГСПУ-Эковоз» (Самара)

группа В
 «Гроза» (Санкт-Петербург)
 «Драйв32-БГУОР» (Брянск)
 «Лекс» (Санкт-Петербург)
 «Строгино» (Москва)

Стадион 
Центр пляжных видов спорта «Динамо» (Москва)

Предварительный этап 
 группа А

 группа В

Плей-офф 
 за 1–4 места

 за 5–8 места

Ссылки 
Чемпионаты России по пляжному футболу